Ставская — женская форма фамилии .
 Ставская, Людмила Владимировна (1927—2000) — советский и российский педагог, режиссёр, актриса, заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).
 Ставская, Фаина Ефремовна (1890—1937) — участница революционного движения, террористка (анархистка, затем эсерка), профсоюзный работник, директор Государственной исторической библиотеки.